Dominik Rotter ist der Name folgender Personen:

* Dominik Rotter (Fußballspieler, 1990) (* 1990), österreichischer Fußballspieler
 Dominik Rotter (Fußballspieler, 1991) (* 1991), österreichischer Fußballspieler